Конкурс песни Евровидение 1963 — восьмой конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 23 марта 1963 года в Лондоне (Великобритания) в новом телецентре BBC в боро Хаммерсмит и Фулем. Как и Нидерланды в 1960 году, Франция отказалась от своего права, как победитель, организовывать очередной конкурс, поскольку уже принимала его дважды в 1959-м и 1961-м. Вновь на помощь пришла Великобритания, и вновь ведущей была назначена Кейти Бойл. Впервые в роли продюсера конкурса выступила женщина — Ивонн Литтлвуд.

«Евровидение 1963» уникально тем, что его трансляция проводилась одновременно из двух разных студий. В одной проходили выступления, которые снимались, как видеоклипы, а в другой находились зрители.

Победителем впервые стала скандинавская страна. Первое место заняла Дания с песней «Dansevise» («Танцевальная баллада»), исполненной Гретой и Юргеном Ингманнами.

Место проведения 

Ло́ндон () — столица Великобритании, административно образует регион Англии Большой Лондон. Расположен на юго-востоке острова Великобритания, на равнине Лондонского бассейна, на берегах устья реки Темзы вблизи Северного моря.

Местом проведения второго конкурса в Лондоне стал Телецентр BBC, открытый в 1960 году и ставший штабом Британской вещательной корпорации до 2013 года.

Формат 
Би-би-си решилось на эксперимент со съёмкой конкурса. Все выступления были в одной студии, в то время, как зрители, ведущая и табло с результатами находились в другой. Каждая песня снималась, как клип с уникальными декорациями, которые быстро менялись во время пауз. Всё это создало у телезрителей впечатление, что конкурс идёт не в прямом эфире, а был записан заранее. Также, из-за использования микрофона «пушки» вместо обычных, зрители думали, что исполнители поют под фонограмму.

Число членов национальных жюри было увеличено до двадцати, а количество очков, присуждаемых каждым — с трёх до пяти, что позволило голосовать за пять лучших песен. Голосование запомнилось путаницей с норвежским жюри, которое не смогло объявить свои результаты голосования как следует, поскольку не успело их подсчитать. Было решено продолжить к другим странам, и вернуться к норвежцам в конце. Перед повторным оглашением голосов норвежского жюри, лидером была Швейцария с 42-мя баллами, в то время, как Дания занимала вторую строчку с 40 баллами. Изначально норвежское жюри сообщило, что присуждает 3 балла Швейцарии, и 2 — Дании; но при повторном оглашении голосов, Швейцария получила лишь один балл, в то время, как Дания получила 4, что позволило ей занять первое место. Из-за этого инцидента начался скандал, поскольку многие были уверены, что норвежцы сделали это специально, чтобы помочь своим соседям победить, однако позже проведённое расследование показало, что баллы от Норвегии были объявлены правильно.

Участвующие страны 

В конкурсе 1963 года приняли участие несколько знаменитых исполнителей, таких как гречанка Нана Мускури, представлявшая Люксембург, и француженка Франсуаза Арди, представлявшая Монако. Песня «Elle était si jolie», представлявшая Францию, стала популярной в странах Латинской Америки. Представитель Дании, гитарист Юрген Ингманн известен по альбому «Apache» (кавер на произведение группы «The Shadows»), который занял второе место в американских чартах в 1961 году. Вместе с женой Гретой они стали первым дуэтом, выигравшим Евровидение.

За десять лет до дебюта на Евровидении Израиля, две представительницы этой страны приняли участие в конкурсе — Кармела Коррен и Эстер Офарим, выступая за Австрию и Швейцарию, соответственно. Кармела Коррен стала первой, исполнившей в конкурсе песню на английском языке, представляя не англоязычную страну (хоть и большая часть текста была всё же на немецком).

Также, впервые на конкурсе была представлена песня от Хорватии. Именно эта республика станет в итоге самым частым представителем Югославии на Евровидении.

Вернувшиеся исполнители 
  — Ронни Кэрролл (1962)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Великобритания — Эрик Робинсон
  Нидерланды — Эрик Робинсон
  Германия — Вилли Беркинг
  Австрия — Эрвин Халлец
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Италия — Джиджи Чикерелло
  Финляндия — Жорж де Годзинский
  Дания — Кай Мортенсен
  Югославия — Миленко Прохаска
  Швейцария — Эрик Робинсон
  Франция — Франк Пурсель
  Испания — Рафаэль Ибарбия
  Швеция — Вилльям Линд
  Бельгия — Франсис Бэй
  Монако — Раймон Лефевр
  Люксембург — Эрик Робинсон

Результаты

Голосование

Трансляция

Глашатаи 

  — Пит Мюррей
  — Пим Якобс
  — Вернер Файгель
  — Эмиль Колльпахер
  — Руаль Эйен
  — Энцо Тортора
  — Поппе Берг
  — ?
  — Милойе Орлович
  — Александр Бургер
  — Арман Лану
  — Хулио Рико
  — Эдвард Мац
  — Вард Богарт
  — ?
  — ?

Комментаторы 

  — Ганнс Йоахим Фридрихс (ORF)
  — Герман Верелст и Дениз Мас(BRT); Пьер Деласс (RTB)
  — Оле Мортенсен (DR TV)
  — Аарно Валли (Suomen Televisio), Эркки Мелакоски (Yleisradio)
  — Пьер Черния (RTF)
  — Ганнс Йоахим Фридрихс (ARD Deutsches Fernsehen)
  — Ренато Тальяни (Programma Nazionale)
  — Пьер Черния (Télé-Luxembourg)
  — Пьер Черния (Télé Monte Carlo)
  — Виллем Дёйс (NTS)
  — Эйвинн Йонссен (NRK and NRK P1)
  — Федерико Гальо (TVE)
  — Йорген Седерберг (Sveriges Radio-TV and SR P1)
  — Теодор Халлер (TV DRS); Жорж Арди (TSR); Ренато Тальяни (TSI)
  — Дэвид Джейкобс (BBC TV); Майкл Аспел (BBC Light Programme)
  — Любомир Вукадинович (Televizija Beograd); Гордана Бонетти (Televizija Zagreb); Саша Новак (Televizija Ljubljana)

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1963 год в музыке
Март 1963 года
События 23 марта